Endemie (biogeografie), een begrip uit de biogeografie
Endemie (geneeskunde), een begrip uit de geneeskunde, van toepassing op infectieziekten